O boxe está presente em todas as edições dos Jogos Olímpicos desde St. Louis 1904, com exceção dos Jogos de Estocolmo, em 1912, devido a uma lei sueca que bania a prática do esporte em seu território.

Disputado apenas por homens até os Jogos de 2008, o comitê executivo do Comitê Olímpico Internacional aprovou a introdução do boxe feminino em 2009, sendo incluído a partir dos Jogos de 2012.

É organizado em uma série de torneios divididos por categorias de acordo com o peso. O número de categorias na disputa olímpica já variou de cinco a doze, sendo programada atualmente oito categorias masculinas e cinco femininas. Até Berlim 1936, a pesagem oficial era medida em libra, sendo a partir de Londres 1948 calculada em quilogramas.

Eventos

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

!